Tutto è fermo è un brano musicale del rapper Francesco Paura, seconda traccia del primo album in studio Octoplus.

Il video 
Il video è stato girato sotto la regia di Rosso Michele Ciro Franzese. È stato pubblicato nel 2006 dalla theredislove, società di produzione del regista.

Collegamenti esterni